Понсо́н-Деба́-Путс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пе-де-Морлаас и дю Монтанерес. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64451.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 175 км южнее Бордо, в 27 км к востоку от По.

На востоке коммуны протекает река , а на западе — река  и расположено озеро Луэт, образованное плотиной.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 88 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 56 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 43 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 82,6 %). Из 43 активных жителей работали 41 человек (23 мужчины и 18 женщин), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 13 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XVII век)
 Церковь Св. Орана (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи